The End of the Circle – film del 1912 diretto da Stanner E.V. Taylor
 The End of the Circle – film del 1913 diretto da Jess Robbins